Підува́льна () — присілок у складі Петуховського округу Курганської області, Росія.

Населення — 106 осіб (2010, 135 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 83 %

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Петуховського округу
Присілки Курганської області